Tianhou () bezeichnet zwei daoistische Göttinnen:
 die Meeresgöttin Mazu oder 
 die „Mutter des Scheffels“ Doumu